7/2 kan syfta på:

 7 februari
 2 juli (amerikanskt datumformat)